Steedman ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha Steedman, englische Tennisspielerin, zwischen 1889 und 1899 neunmalige englische Meisterin im Doppel
 Carolyn Steedman (* 1947), britische Historikerin
 Ian Steedman, englischer Ökonom, em. Professor der Manchester Metropolitan University und seit 2009 Ehrenmitglied der European Society for the History of Economic Thought
 Mark Steedman (* 1946), britischer Linguist und Psychologe
 Mary Steedman, englische Tennisspielerin, zweimalige englische Doppelmeisterin (1889, 1890)
 Tony Steedman (1927–2001), britischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Steedman (Missouri)
 Steedman (Oklahoma)
 Steedman (South Carolina)

Siehe auch
 Stedman